Reggae Sunsplash, festival dedicato alla musica reggae nato negli anni settanta in Giamaica. Successivamente, negli anni ottanta e novanta venne organizzato in giro per gli Stati Uniti.
Rototom Sunsplash, festival dedicato alla musica reggae nato negli anni novanta in Italia. Recentemente spostato in Spagna.